Ana Botella Gómez és una política valenciana.
 Ana María Botella Serrano és una política madrilenya, esposa de José María Aznar.